Une charbonnière est le nom populaire de l'endroit où se fabrique le charbon de bois par cuisson de la « meule ». La désignation précise est « loge charbonnière », emplacement sur lequel se trouvent l'aire de charbonnage, la cabane du charbonnier et l'aire de stockage.

Toponyme 
 Charbonnière, ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Luriecq
 Charbonnières-les-Bains, commune du Rhône (Métropole de Lyon)
 Forêt charbonnière, nom donné dans divers écrits du  au  à l'immense forêt couvrant le massif ardennais.

Voile 
Synonyme de grande voile d'étai

Biologie 
 La Mésange charbonnière, espèce d'oiseaux.

Voir aussi 

 Martial Acquarone, Charbonnières des garrigues. Sainte Croix de Quintillargues [Hérault], éditions Les Quintillades, 2011, 30 p.